Tigri – fiume dell'Asia occidentale
 Tigri – città censuaria dell'India
 Tigri – costellazione obsoleta
 Tigris – film muto italiano del 1913 diretto da Vincenzo Denizot
 13096 Tigris – asteroide della fascia principale

Persone 
 Atto Tigri – medico italiano
 Giuseppe Tigri – abate e scrittore italiano

Pagine correlate 
 Tigre (disambigua)
 Tiger
 Tigra (disambigua)